

Film 
 I'll Be There (film uit 2003), een Brits-Amerikaanse film uit 2003 met onder anderen Charlotte Church
 I'll Be There (film uit 2010), een Filipijnse film uit 2010 met onder anderen Gabby Concepcion

Literatuur 
 I'll Be There (boek), een boek uit 1991 van de Amerikaanse schrijfster Iris Rainer Dart

Muziek 
 I'll Be There (Bobby Darin), een nummer uit 1960 van Bobby Darin, later gecoverd door onder anderen Gerry and the Pacemakers (1965) en Elvis Presley (1970)
 I'll Be There (The Jackson 5), een nummer uit 1970 van The Jackson 5, later gecoverd door onder anderen Mariah Carey (1992)
 I'll Be There (Eternal), een nummer op het debuutalbum Always & Forever uit 1993 van de Britse r&b-meidengroep Eternal
 I'll Be There (Emma Bunton), een nummer uit 2003 van de Britse zangeres Emma Bunton
 I'll Be There (Bright), een nummer uit 2008 van de Japanse band Bright
 I'll Be There (Jess Glynne), een nummer uit 2018 van de Engelse singer-songwriter Jess Glynne